Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Bołdyriew – rosyjski działacz emigracyjny, wykładowca akademicki
 Siergiej Bołdyriew – rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny
 Wasilij Bołdyriew – rosyjski wojskowy
 Wił Bołdyriew – radziecki dyplomata